E — объектно-ориентированный язык программирования для надежных распределенных вычислений, разработанный Марком С. Миллером, Дэном Борнстейном и другими участниками сообщества (среди них был и Дуглас Кроуфорд) в 1997.

См. также 
 Amiga E

Примечания

Ссылки 
 Quick Start for E Language Programming
 Что за штука…D? / LinuxFormat №93

Объектно-ориентированные языки программирования